Открытый чемпионат Мексики 2017 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и 17-й среди женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2017 году турнир прошёл с 27 февраля по 4 марта. Соревнование продолжало североамериканскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре после Открытого чемпионата Австралии.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Доминик Тим
 в женском одиночном разряде —  Слоан Стивенс
 в мужском парном разряде —  Максим Мирный и  Трет Конрад Хьюи
 в женском парном разряде —  Анабель Медина Гарригес и  Аранча Парра Сантонха

Общая информация 
В мужском одиночном турнире приняло участие пять представителей Топ-10. Первым сеянным стал Новак Джокович (№ 2 в мире на тот момент). Серб смог пройти в четвертьфинал, где уступил шестому номеру посева Нику Кирьосу. Вторым номером посева стал двукратный победитель местного турнира Рафаэль Надаль (№ 6 в мире). Испанце сумел выйти в финал, где он был фаворитом в матче против несеяного американца Сэма Куэрри. Но Куэрри смог преподнести сюрприз и обыграл испанца в двух сетах, став первым представителем США, кто выиграл эти соревнования в мужском одиночном разряде. Прошлогодний чемпион Доминик Тим защищал свой титул под четвёртым номером посева и дошёл до четвертьфинала, где уступил Сэму Куэрри.

Лидерами посева в мужском парном соревновании стали Джейми Маррей и Бруно Соарес. Фавориты смогли подтвердить свой статус и выиграли соревнования. В финале они обыграли Джона Изнера и Фелисиано Лопеса. Прошлогодние победители Максим Мирный и Трет Конрад Хьюи защищали свой титул в качестве четвёртых номеров посева, однако уже в первом раунде проиграли Оливеру Мараху и Фабрису Мартену.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Мирьяна Лучич-Барони (№ 29 в мире в тот период). Хорватская теннисистка добралась до полуфинала, где снялась с турнира во время матча против седьмого номера посева Леси Цуренко. Попав, таким образом, в финал Цуренко смогла одержать в нём победу над вторым номером посева Кристиной Младенович, став первой представительницей Украины, которая выиграла в одиночном разряде в Акапулько. Прошлогодняя чемпионка Слоан Стивенс не защищала свой титул.

Лидерами посева в женском парном соревновании стала пара Андрея Клепач и Мария Хосе Мартинес Санчес, но они проиграли уже на старте турнира. В их отсутствии титул достался третьим номерам посева Анастасии Родионовой и Дарье Юрак. В финале они переиграли южноамериканский дуэт Мариану Дуке-Мариньо и Веронику Сепеде Роиг. Прошлогодние чемпионки Анабель Медина Гарригес и Аранча Парра Сантонха не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Сэм Куэрри обыграл  Рафаэля Надаля со счётом 6-3, 7-6(3).
 Куэрри выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Надаль сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 103-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Леся Цуренко обыграла  Кристину Младенович со счётом 6-1, 7-5.
 Цуренко выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Младенович сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Мужчины. Парный турнир 
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес обыграли  Джона Изнера /  Фелисиано Лопеса со счётом 6-3, 6-3.
 Маррей выиграл 1-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выиграл 1-й парный титул в сезоне и 24-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Анастасия Родионова /  Дарья Юрак обыграли  Мариану Дуке-Мариньо /  Веронику Сепеде Роиг со счётом 6-3, 6-2.
 Родионова выиграла 1-й парный титул и 11-й за карьеру в туре ассоциации.
 Юрак выиграла 1-й парный титул и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 Мировой тур ATP 2017 года
 WTA Тур 2017 года

 Мировой тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA

Мексика
Теннис
Февраль 2017 года
Март 2017 года
2017